Криворожский трамвай () — трамвайная система электрического типа в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

История 
Строительство первой трамвайной линии было закончено к концу 1934 года, а 1 января 1935 года на данной линии было начато регулярное движение трамваев. Поначалу на линии работало 2 трамвайных вагона, их обеспечивало предприятие «Трамэлектро». К концу 1935 года открылось регулярное движение трамваев от улицы Ленина до Соцгорода через проспект Металлургов. К 1939 году протяжённость трамвайных линий достигла 22 км, было построено депо.

Во время Великой Отечественной войны ценное оборудование и трамвайные вагоны были эвакуированы в Ташкент.

1 мая 1946 года по восстановленному маршруту пошёл первый послевоенный трамвай.

«Трамэлектро» было переименовано в трамвайное управление. Строились двухпутные линии и вторые пути на существующих маршрутах. Из Днепропетровска было прислано 10 трамвайных вагонов. Все строительные работы выполнялись трестом «Криворожиндустрой». Наибольшие успехи в развитии и становлении трамвая, приходятся наконец 1980-х годов, в 1990 году насчитывалось 153 трамвайных вагона. Количество трамвайных маршрутов достигло 20, а их протяжённость 420,6 км. За сутки трамваем в среднем перевозилось 126 тысяч пассажиров.

В годы становления Украины выпуск подвижного состава на линию сократился на 43 %. В 2003 году в связи со значительной убыточностью было закрыто три трамвайных маршрута № 18, 19, 20. На средства городского бюджета была проведена реконструкция трамвайного пути.

В 2013 году КП «Городской трамвай» объединено с предприятием КП «Скоростной трамвай».

Характеристика

Маршруты 
  пл. Домностроителей — Пивзавод (в час пик)
  пл. Домностроителей — Буковинская ул.
  ул. Буковинская — Суриковый завод, пиковый, в рабочие дни
  ЮГОК — Буковинская ул. (в час пик)
  пл. Домностроителей — ЮГОК
  ул. Обогатительная — Буковинская ул. (в час пик)
  пл. Домностроителей — ул. Обогатительная
  ул. Обогатительная — ЮГОК (пиковый, в рабочие дни)
  ст. «Кривой Рог-Главный» — Суриковый завод
  ул. Героев АТО — ЮГОК (пиковый, в рабочие дни)
  ул. Героев АТО — ул. Обогатительная (пиковый, в рабочие дни)
  ул. Героев АТО — Суриковый завод (пиковый, в рабочие дни)
  КМК — Суриковый завод (в час пик)
  ст. «Кривой Рог-Главный» — ул. Героев АТО
  ст. «Кривой Рог-Главный» — ул. Буковинская.
  ст. «Кривой Рог-Главный» — ЮГОК.
  ст. «Кривой Рог-Главный» — ул. Обогатительная.

Отменённые маршруты 
  ул. Буковинская — Пивзавод
  ул. Украинская — ул. Димитрова
  Кольцо КМК — Буковинская ул.
  пл. Домностроителей — ст. «Кривой Рог-Главный»
  ул. Димитрова — Трампарк
  ул. Украинская — Кольцо КМК

Подвижной состав 
Список подвижного состава на 1 марта 2013 года:
 КТМ-5 — 52
 71-608К — 3
 71-608КМ — 13
 К-1 — 7

Оплата 
С 16 декабря 2016 года стоимость проезда составляла 2,5 грн (полный) и 1,25 грн (льготный).

С 1 мая 2021 года проезд стал бесплатным для всех жителей города по «Карте криворожанина», а с 27 апреля 2022 года — и для гостей города.

См. также 
 Криворожский скоростной трамвай
 Криворожский троллейбус

Примечания

Источники 
 В. Ф. Веклич, Л. В. Збарский Проблемы и перспективы развития трамвайного транспорта в Украинской ССР / : Общество «Знание» УССР, 1980.
 Электротранспорт Украины: Энциклопедический путеводитель / Сергей Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — : Сидоренко В. Б., 2010. — 912 с.: ил., схемы. — ISBN 978-966-2321-11-1.
 Трамвайних рейок моноліт: до 75-річчя пуску першої лінії криворізького трамвая / В. Бухтіяров. — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010. — 95 с. ISBN 978-966-177-8.

Ссылки 
 Кривой Рог на сайте СТТС.

Транспорт Кривого Рога
Трамвайные системы Украины